Brouwerij 't Paenhuys - Belgisch bierbrouwer
 Paenhuys (Vorsen) - monument in Vorsen, België